Nikola Tesla Múzeum, a feltaláló emlékét őrző múzeum a szerbiai Belgrádban
 Nikola Tesla Múzeum, Nikola Tesla Emlékmúzeum, a feltaláló emlékét őrző múzeum a horvátországi Smiljanban
 Nikola Tesla Múzeum Gallspach (Ausztria)
 Nikola Tesla Múzeum  Colorado Springs (Egyesült Államok)